Garamais (llatí Garamaei, grec garamaioi) fou una tribu de la regió d'Assíria que vivia a la vall del Zab (Lycos) entre els districtes de l'Arrhapachitis i l'Apolloniatis

Grups humans de Pèrsia